8-й американский шахматный конгресс проходил в Атлантик-Сити в 1921 году.

Таблица турнира

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте chessgames.com

Американский шахматный конгресс
1921 год в шахматах
Спортивные соревнования в Нью-Джерси
Атлантик-Сити